Por Spaatz pode estar à procura de:
 Carl Andrew Spaatz
 Ilha Spaatz

Desambiguação